Jméno Chris Wood má více nositelů:

 Chris Wood (1944–1983) – hudebník, zakládající člen anglické rockové skupiny Traffic
 Christopher Grant Wood (* 1991) – novozélandský profesionální fotbalista
 Christopher Charles „Chris“ Wood (* 1988) – americký herec